Najran  est une ville d'Arabie saoudite, anciennement yéménite,
Najran est une province d'Arabie saoudite, anciennement province du nord du Yémen,
 Les Martyrs de Najran sont des chrétiens persécutés vers 523.